Il gruppo della kittatinnyite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della kittatinnyite 
 Kittatinnyite
 Wallkilldellite
 Wallkilldellite-(Fe)

Note 

Kittatinnyite